Александрос Гарполас или Гарболас (, Γκαρμπολάς) е гръцки книжар и печатар от XIX век.

Биография 
Гарполас е роден около 1817 година в Букурещ или в 1820 година във Виена в семейството на печатаря от арумънски произход Константинос Гарполас. Учи филология във Виенския университет. Участва в издаването на „Речника на страгръцкия език“ на Антимос Газис в 1835 - 1837 година. В 1837 година се установява в Атина и започва да работи с печатницата на баща си заедно с другите двама си братя. В 1838 година Александрос се грижи за отпечатването на третия том на „История на Гърция“ на Оливър Голдсмит.

След фалита на баща му започва собствен печатарски бизнес. В печатницата му през 1845 година е отпечатана книгата „Спомени за Филики Етерия“ на съоснователя на Филики Етерия на Емануил Ксантос. Печатницата на Александрос съществува до 1859 година, издавайки общо 72 заглавия.

Родословие

Бележки 

Гръцки печатари
Македонски власи
Хора от дем Темпа
Гъркомани
Починали в Атина
Възпитаници на Виенския университет
Родени във Виена